Brian Pilkington ist der Name folgender Personen:

* Brian Pilkington (Fußballspieler) (1933–2020), englischer Fußballspieler
 Brian Pilkington (Illustrator) (* 1950), britisch-isländischer Illustrator